Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2002, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 7 au .

Roger Federer remporte le simple messieurs. En finale, il bat Juan Ignacio Chela, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Donald Johnson et Jared Palmer.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2002
Tennis en Australie en 2002
Sydney
Tennis en janvier 2002